Bonnes, commune française de l'Aisne devenue Bonnesvalyn en 1921
 Bonnes, commune française de la Charente
 Bonnes, commune française de la Vienne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France